Il Friuli Annia Tocai Friulano è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino, talvolta tendente al citrino
odore: delicato, gradevole
sapore: armonico, caratteristico, fine

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Udine  (1996/97)  346,01

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Friulano